Le Championnat d'Europe de masculin water-polo 2018 est la trente-troisième édition du Championnat d'Europe masculin de water-polo, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes. Il se déroule à la Piscine Bernat Picornell de Barcelone, en Espagne, du 14 au .

Acteurs du tournoi

Équipes qualifiées

Joueurs

Tirage au sort 

Le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2018 a lieu le .

Premier tour

Groupe A

Classement 

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|}

Matchs

Groupe C

Classement 

|}

Matchs

Groupe D

Classement 

|}

Matchs

Phase finale

Huitième de finale

Quart de finale

Demi-finale

Match pour la troisième place

Finale

Matchs de classement

Places 5 à 8

Demi-finale pour la  place

Match pour la  place

Match pour la  place

Places 9 à 12

Demi-finale pour la  place

Match pour la  place

Match pour la  place

Places 13 à 16

Demi-finale pour la  place

Match pour la  place

Match pour la  place

Statistiques et récompenses

Classement

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
http://www.wp2018bcn.com/

2018
Water-polo masculin
Water-polo masculin 2018
Europe masculin 2018
Championnat Europe Water-polo masculin
Europe masculin